ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) (ANBO zonder puntjes)
 Algemeen Nederlandsch Beheer van Onroerende Goederen (A.N.B.O. met puntjes), nazi-organisatie die tijdens de Tweede Wereldoorlog Joods eigendom verkocht
 Anbo (rivier), rivier in Japan
 Anbo (stad), stad in Japan
 Karo aviacijos tiekimo skyrius, Litouws legerbedrijf dat tussen de wereldoorlogen vliegtuigen bouwde onder de merknaam ANBO